Nogent kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nogent-sur-Vernisson, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Nogent-sur-Seine, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Nogent-sur-Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Nogent-sur-Marne, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Nogent-sur-Loir, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Nogent-sur-Eure, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Nogent-sur-Aube, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Nogent-lès-Montbard, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Nogent-le-Sec, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Nogent-le-Rotrou, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Nogent-le-Roi, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Nogent-le-Phaye, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Nogent-le-Bernard, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Nogent, Haute-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,